Li Tan (李倓, ?–757), kínai herceg
 Li Tan (李旦, ?–1625), kínai kereskedő
 Li Tan (李丹, 1962), kínai sportlövő
 Li Tan (李丹, 1986), kínai gyorskorcsolyázó
 Li Tan (1994), kínai gyorskorcsolyázó
 Li Tan (李丹, 1988), kínai tornász